Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2008/2009 годов () — 14-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Статистика на сайте rsssf.com

2008/2009
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2008 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году